Rafael António Figueiredo Ramos, né le  à Seia, est un footballeur portugais jouant au poste de défenseur droit aux Corinthians.

Biographie 

Rafael Ramos rejoint le club d'Orlando City en .

Après être passé de la USL Pro à la MLS avec Orlando en 2015, Rafael Ramos peine à s'imposer avec un statut de titulaire. Il est ainsi envoyé au Fire de Chicago avec  dollars en allocation monétaire contre la recrue Cameron Lindley.

Palmarès 
  SL Benfica
 Finaliste de Ligue de la jeunesse en 2013-2014
  FC Twente
 Champion des Pays-Bas de deuxième division en 2018-2019

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur portugais
Joueur du Benfica Lisbonne
Joueur du Orlando City SC
Joueur du Fire de Chicago
Joueur du FC Twente
Joueur du CD Santa Clara
Joueur du Sport Club Corinthians Paulista
Naissance en janvier 1995
Naissance à Seia